Vrŭshka Chuka kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Prochod Vrsjka Tjuka, bergspass, 
 Vrsjka Tjuka, bergstopp, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar